Варвара Караулова:
 Караулова, Варвара Александровна (в замужестве Княжнина; 1774—1842) — русская переводчица и писательница.
 Караулова, Варвара Павловна (род. 1995) — россиянка, осуждённая за попытку присоединиться к террористической организации.